«Еклано» () — испанский футбольный клуб из города Екла, в провинции и автономном сообществе Мурсия. Клуб основан в 2004 году, на месте обанкротившегося «Еклано». Домашние матчи проводит на стадионе «Ла Конститусьон», вмещающем 4 000 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 19-е место в Сегунда B в сезоне 2010/11.

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда B — 2 сезона
 Терсера — 8 сезона
 Региональные лиги — 2 сезона

Известные игроки 

  Хосе Луис Ольтра
  Хави Морено
  Паулино

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на futbolme.com

Футбольные клубы Испании
Екла